Балахти́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Красноярского края России.

Административный центр — пгт Балахта, в 168 км к югу от Красноярска.

География 
Район находится в долинах рек Енисей и Чулым. Площадь территории 10250 км². Площадь сельхозугодий — 3445 км²; земли лесного фонда 6061 км², водного — 657 км². По размерам территория района занимает 12 место в крае.

Сопредельные территории:
 север: Козульский и Емельяновский районы Красноярского края
 северо-восток: Берёзовский район (Красноярский край)
 восток: Манский район
 юго-восток: Курагинский район
 юг: Идринский, Краснотуранский и Новосёловский районы Красноярского края
 запад: Ужурский район
 северо-запад: Назаровский район

История 
Балахтинский район образован 4 апреля 1924 года в пределах Красноярского уезда Енисейской губернии. В 1925 Балахтинский район в составе новообразованного Красноярского округа вошёл в Сибирский край. В 1930 Красноярский округ был упразднён и Балахтинский район вошёл непосредственно в состав Восточно-Сибирского края. В 1934 район вошёл в образовавшийся Красноярский край. В 1962 в связи с возведением Красноярской ГЭС и затоплением многих сёл и деревень к Балахтинскому району были присоединены Даурский и Новосёловский районы. В 1966 вновь отделён Новосёловский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Балахта) проживают   % населения района.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 13 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа и 12 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 13 муниципальных образований — 1 городское и 12 сельских поселений.

В 1989 году из Балахтинского поссовета был выделен Красненский сельсовет.

Населённые пункты 
В Балахтинском районе 48 населённых пунктов.

К 1989—1990 годам опустел посёлок Кужня, основанный в 1930 году сосланными во время коллективизации крестьянами.

Образование

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Балахтинского района
 Балахтинский район
 Краткая справка о муниципальном районе